Nervous (Gavin James) - single
 Nervous (Gene Summers) - single van Gene Summers, later gecoverd door tal van anderen 
 Nervous (ep) - ep van de Belgische band Flowers for Breakfast

 Nervous Records (Groot-Brittannië) - Brits platenlabel
 Nervous Records (Verenigde Staten) - Amerikaans platenlabel

 Nervous Brickdown - computerspel
 19th Nervous Breakdown - single van de Rolling Stones